Hailbronner ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Hailbronner (1793–1864), bayerischer Generalleutnant und Schriftsteller
 Kay Hailbronner (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler